Izon kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Izon, Gironde, kommun i departementey Gironde, 
 Izon-la-Bruisse, kommun i departementet Drôme,